Ángel Vázquez puede referirse a:

 Ángel Vazquez (18??-19??), futbolista y entrenador argentino;
 Ángel Vázquez Mellado (1900-1980), político mexicano;
 Ángel Vázquez Molina (1929-1980), escritor español;
 Manuel Ángel Vázquez Medel (1956-), crítico español;
 Ángel Vázquez Hernández (1968-), profesor, escritor y político español;
 Ángel Vázquez Iglesias (1980-), ciclista español;
 Ángel Vázquez Villegas (19??-1998), futbolista mexicano.